Cafiero ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Cafiero (1922–2014), argentinischer Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsprüfer und Politiker
 Carlo Cafiero (1846–1892), italienischer Anarchist und Revolutionär
 Maria Pia Cafieri (* 1948), italienische Schauspielerin
 Santiago Cafiero (* 1979), argentinischer Politiker und Außenminister
 Stephen Cafiero (1920–2000), französischer Tischtennisspieler